

Муліно — село, Александрово-Заводський район, Забайкальський край
 Муліно — село, Нагорський район, Кіровська область
 Муліно — селище, Володарський район, Нижньогородська область

Муліно — муніципалітет, департамент Приморська Сена, регіон Верхня Нормандія

Див. також 
 Муліне (значення)